Avocatul diavolului este numele popular pentru o fostă poziție oficială în cadrul Bisericii Catolice, cea de promotor al credinței: cel care „a argumentat împotriva canonizării (beatificării) unui candidat, în scopul de a descoperi orice defect de caracter sau prezentare greșită a dovezilor care favorizează canonizarea”

În vorbirea curentă, sintagma se referă o persoană care adoptă o poziție contrară unei idei nu pentru că o dezagreează neapărat, ci de dragul dezbaterii sau pentru a explora dezvoltarea subiectului. 

Avocatul diavolului se poate referi și la:

Cărți 
 Avocatul Diavolului, romanul lui Andrew Neiderman din 1990
 Avocatul Diavolului, un roman din 1952 a lui Taylor Caldwell 
 Avocatul Diavolului, un roman din 1959 a lui Morris West
 Avocatul Diavolul, o biografie a lui John Humphrys din 2000  
 Joker: Avocatul Diavolului, o carte de benzi desenate din 1996 scrisă de Chuck Dixon și desenată de Graham Nolan 
 Avocatul Diavolului, o carte din 1928 a lui James George Frazer 
 John Mortimer: Avocatul Diavolului - Biografie neautorizată, o biografie din 2005 a lui Graham Lord 
 Avocatul Diavolului, un roman din 1994 a lui Alan Dershowitz

Persoane 
 Giovanni Di Stefano (născut în 1955), avocat britanico-italian, a fost poreclit Avocatul Diavolului pentru implicarea sa în cazurile unor criminali celebri 
 Jacques Vergès (1925–2013), avocatul francez, poreclit Avocatul Diavolului pentru că l-a reprezent pe Klaus Barbie, Măcelarul din Lyon

În televiziune și cinematografie 
 Avocatul Diavolului, un film din 1997, bazat pe romanul lui Neiderman, cu Keanu Reeves și Al Pacino 
 Avocatul diavolului (1977), adaptare de film vest-german a romanului Morris West; titlul original al cărții a fost Des Teufels Advokat, dar filmul a fost turnat în limba engleză 
 Avocatul Diavolului, un reality show olandez 
 Avocatul Diavolului, un joc de pinball fictiv care apare în Insane Clown Poppy, un episod al lui Familia Simpson 
 The Devil's Advocates, o bandă fictivă de motocicliști care apare în filmul Nam's Angels

Muzică 
 Avocatul Diavolului, o adaptare muzicală bazată pe romanul lui Neiderman, al cărei libret este scris de Neiderman însuși 
 Avocatul Diavolului, un cântec din 2013 al ui Christopher Lee, de pe albumul Charlemagne: Omens of Death.